Crabe marbré est un nom vernaculaire ambigu utilisé en français pour désigner plusieurs espèces de crustacés décapodes, pour la plupart comestibles.

Liste des crustacés appelés « crabes marbrés » 
 Pachygrapsus marmoratus (Randall, 1839)
 Callinectes marginatus (A. Milne-Edwards, 1861)

Notes et références

Voir aussi 
 Crabe

Nom de crustacé ambigu